Miłostowo – część Poznania
 Miłostowo – wieś w województwie wielkopolskim
 Miłostowo – Cmentarz komunalny nr 1 w Poznaniu
 Miłostowo –  pętla tramwajowa; część składowa infrastruktury tramwajowej w Poznaniu

Linki zewnętrzne